Wilfred Clement Von Berg, né le  à Croydon et mort le , est un architecte britannique.

Travaillant sous les ordres des architectes principaux Reginald Blomfield, Edwin Lutyens et Charles Holden, il a œuvré à la conception de trente-neuf cimetières militaires, incluant le spacieux Bedford House Cemetery à Zillebeke près d'Ypres en Belgique, ou des cimetières bien plus modestes comme le Fontaine-Notre-Dame Crest Cemetery dans le département du Nord, en France.

Cimetières conçus 

 En Belgique, à Ypres et ses alentours :
 Bedford House Cemetery et Tuileries British Cemetery à Zillebeke ;
 Bleuet Farm Cemetery à Elverdinge ;
 Colne Valley Cemetery à Boezinge ;
 Dickebusch New Military Cemetery et Dickebusch New Military Cemetery Extension à Dikkebus ;
 R.E. Farm Cemetery à Wijtschate ;
 Track X Cemetery à Saint-Jean ;
 Voormezeele Enclosures No.1 and No.2 et Voormezeele Enclosure No.3 à Voormezele ;
 Ypres Town Cemetery Extension à Ypres.

 En France :
 Fontaine-Notre-Dame Crest Cemetery à Fontaine-Notre-Dame, près de Cambrai dans le Nord ;
 Proville British Cemetery à Proville, près de Cambrai ;
 Le Vertannoy British Cemetery à Hinges, dans le Pas-de-Calais ;
 Pernes British Cemetery à Pernes, dans le Pas-de-Calais ;
 Railway Hollow Cemetery à Hébuterne, dans le Pas-de-Calais ;
 Sains-lès-Marquion British Cemetery à Sains-les-Marquion, dans le Pas-de-Calais ;
 Franvillers Communal Cemetery Extension à Franvillers, dans la Somme ;
 Mailly-Maillet Communal Cemetery Extension à Mailly-Maillet, dans la Somme.

Notes et références

Bibliographie 

 

Architecte britannique
Naissance en octobre 1894
Décès en juillet 1978
Décès à 83 ans
Militaire sud-africain de la Seconde Guerre mondiale